Paseka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Paseka (okres Olomouc)
Horní Paseka (okres Havlíčkův Brod)